Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1979 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1978/79, 19-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 16 мая 1979 года, на стадионе «Санкт-Якоб Штадион» в Базеле. В матче встретились испанская «Барселона» и немецкая «Фортуна Дюссельдорф».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1978/1979

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1979
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1979 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1979
Кубок обладателей кубков УЕФА 1979
Международные спортивные соревнования в Базеле
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
События 16 мая
Спорт в Швейцарии в 1979 году
Спорт в Германии в 1979 году
Спорт в Испании в 1979 году